Satz des Apollonios steht für:

 Satz von Apollonios in der Geometrie der Ellipsen
 Satz von Apollonios (Dreieck) in der Dreiecksgeometrie

Siehe auch:
 Apollonios-Gleichung, Beziehung zwischen Seiten und Seitenhalbierenden von Dreiecken
 Kreis des Apollonios, ein geometrischer Ort